

Biografia
Nasce a Matera da padre italiano e madre inglese originaria di Gloucester, dove Nathalie trascorre le estati in compagnia della nonna inglese Hazel, da cui ha preso il nome d'arte fondendolo al suo primo nome.

Scoperta da Angelo Calculli, è stata la prima artista italiana a firmare con la Elektra Records. Il suo debutto avviene nel 2019 con il singolo Carillon, pubblicato in collaborazione con Achille Lauro e il produttore Boss Doms.

Nel 2020 pubblica Wasted, che riporta ai paesaggi inglesi di Gloucester, Freak e Control, due brani per la terza stagione della serie televisiva Baby, e Inferno, con video girato a Matera e dintorni, dove sonorità r&b e trap si fondono.

Il 24 giugno 2022 pubblica il suo nuovo singolo Certe Sere.

Discografia

Singoli
2019 – Carillon (feat. Achille Lauro)
2020 – Wasted
2020 – Future
2020 – Freak
2020 – Control
2020 – Inferno
2021 – Empty (feat. Lil Jolie) 
2021 – Behind
2021 – Moonlight
2021 – Kiss Me Like You Miss Me Remix (con CKay)
2022 - Certe Sere

Note

Collegamenti esterni

Gruppi e musicisti della Basilicata